El término en inglés After Dark (en español: «Después de la oscuridad») puede referirse a:

 After Dark, novela de Haruki Murakami;
 After Dark, drag queen sueco;
 After Dark Films, productora de cine estadounidense;
 After Dark Horrorfest, festival de cine estadounidense.